Фёдор Бондарев: Бондарев, Фёдор Александрович (1890—?) — машинист паровоза, Герой Труда.
 Бондарев, Фёдор Иванович (1914—1979) — Герой Социалистического Труда.